Абдукадыров — фамилия; имеет женскую форму Абдукадырова. Известные носители:
 Абдукадыров, Абдрашит (1919—1978) — председатель колхоза «Москва» Сузакского района Ошской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдукадыров, Абдуваит — звеньевой хлопкового совхоза Дальверзин № 2 Министерства совхозов СССР, Бекабадский район Ташкентской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдукадыров, Абдулатиф (род. 1987) — узбекский футболист.
 Абдукадыров, Калмакан Абдукадырович (1903—1964) — казахский поэт, прозаик, переводчик.

См. также

Примечания